Émile Dupont (1834-1912), personnalité politique belge ;
 Émile Dupont (1848-1922), personnalité politique française ;
 Émile Dupont (1911-1991), personnalité politique démocrate-chrétienne suisse.